

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Teresów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Teresów – przysiółek wsi Kozubów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Teresów – przysiółek wsi Zagorzyce w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów